Конде — фамилия и топоним.

Принцы Конде 
 Принцы Конде — аристократический род во Франции, ветвь королевской династии Бурбонов. 
 Людовик I (1530—1569)
 Генрих I (1552—1588)
 Генрих II (1588—1646)
 Людовик II (Великий Конде; 1621—1686)
 Генрих III (1643—1709)
 Людовик III (1668—1710)
 Людовик IV (1692—1740)
 Людовик V (1736—1818)
 Людовик VI (1756—1830)
 Армия Конде (также Армия Принцев) — военное формирование французских эмигрантов эпохи Великой французской революции, сформированное Людовиком V де Бурбон-Конде и сражавшееся против французской революционной армии.
 Замок Конде (фр.) — исторически первая резиденция принцев Конде в Конде-ан-Бри (см. ниже).
 Музей Конде — музей во Франции в принадлежавшем принцам Конде замке Шантийи, в одноименной коммуне (департамент Уаза).

Другие носители фамилии 
 Конде, Абдулайе (род. 2002) — гвинейский футболист.
 Конде, Альфа (род. 1938) — президент Гвинеи (2010—2021).
 Конде, Альфредо (род. 1945) — испанский (галисийский) писатель.
 Конде, Мануэль (1915—1985) — филиппинский актёр, режиссёр, сценарист и продюсер.
 Конде, Мариз (род. 1937) — французская писательница.
 Конде, Нинель (род. 1976) — мексиканская актриса, певица, модель, телеведущая, номинантка Latin Grammy Award.
 Конде, Рамон (1934—2020) — пуэрто-риканский бейсболист.
 Конде, Секу (род. 1993) — гвинейский футболист.
 Конде, Уильман (род. 1982) — колумбийский футболист.
 Конде, Хосе Антонио (1765—1820) — испанский арабист.
 Конде, Эстебан (род. 1983) — уругвайский футболист.

Топоним 
 Конде — район (фрегезия) в Португалии, входит в округ Брага.
 Конде — коммуна во Франции, регион Центр, департамент Эндр.
 Конде — деревня в Чаде.
 Конде-ан-Бри — коммуна во Франции, регион О-де-Франс, департамент Эна.
 Конде-ан-Бри (кантон) — упраздненный кантон во Франции с центром в одноименной коммуне.
 Конде-ан-Норманди — коммуна во Франции, регион Нижняя Нормандия, департамент — Кальвадос.
 Конде-ан-Норманди (кантон) (бывший Конде-сюр-Нуаро) — кантон во Франции с центром в одноименной коммуне.
 Конде-лез-Отри — коммуна во Франции, регион Шампань — Арденны, департамент Арденны. 
 Конде-лез-Эрпи — коммуна во Франции, регион Шампань — Арденны, департамент Арденны. 
 Конде-Наст-билдинг — небоскрёб на Таймс Сквер.
 Конде-Нортан — коммуна во Франции, регион Лотарингия, департамент Мозель.
 Конде-сюр-Иф — коммуна во Франции, регион Нижняя Нормандия, департамент Кальвадос.
 Конде-сюр-Нуаро — ассоциированная коммуна во Франции, регион Нижняя Нормандия, департамент Кальвадос. Включена в состав коммуны Конде-ан-Норманди.
 Конде-сюр-Сюип  — коммуна во Франции, регион О-де-Франс, департамент Эна.
 Конде-сюр-Сёль — коммуна во Франции, регион Нижняя Нормандия, департамент Кальвадос. 
 Конде-сюр-Эн  — коммуна во Франции, регион О-де-Франс, департамент Эна.
 Конде-сюр-л’Эско — коммуна во Франции, регион О-де-Франс, департамент Нор.
 Конде-сюр-л’Эско (кантон) — кантон во Франции с центром в одноименной коммуне.

Примечания